Kim Davis peut désigner :

 Kim Davis, chanteuse canadienne ;
 Kim Davis, guitariste du groupe Point Blank ;
 Kim Davis (1957-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Kim Davis (1965-), fonctionnaire américaine emprisonnée pour avoir refusé systématiquement de délivrer des certificats de mariage à des personnes de même sexe.

Notes et références

Voir aussi 

 Kimberley Davies (1973-), actrice australienne.